A Leap Year Proposal – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
A Leap Year Proposal – cortometraggio del 1912 diretto da George D. Baker